— первая JRPG из серии Tales, разработанная компанией Wolf Team для SNES и выпущенная 15 декабря 1995 года в Японии. Позднее были выпущены ремейки или порты игры для PlayStation, Game Boy Advance и PlayStation Portable.

Игровой процесс 
Битвы в игре носят, как правило, случайный характер. Сражения проходят на отдельном двухмерном экране в реальном времени и в некоторой степени напоминает файтинг. Во время битвы существует возможность нажать паузу, чтобы использовать предмет или заклинание, дать команду другим персонажам (контролируемым AI) или сменить тактику битвы.

В версии для SNES игроку доступны пять игровых персонажей: Кресс, Честер, Минт, Клаус и Арчи. Начиная с версии для PlayStation к ним добавляется ещё один персонаж — юная ниндзя Судзу. Клаус имеет возможность призывать в битвах существ, которые присоединяются к героям по мере прохождения игры. Города и подземелья, посещаемые игроком, являются двухмерными, в то время как карта мира выполнена в трёхмерном пространстве. Можно в режиме Co-op battle играть вчетвером через PlayStation Multitap.

Сюжет 
Главный герой игры, Кресс Элбейн (), а также его друг Честер Бёрклайт () — жители небольшой деревни Толтус. Вернувшись с охоты, они обнаруживают, что их деревня разрушена чёрным рыцарем Марсом и его солдатами. Все жители убиты, включая родителей Кресса и сестру Честера. Чтобы выяснить, о чём пыталась поведать перед смертью его мать, Кресс отправляется в город Евклид к своему дяде. Однако тот предаёт его, и приспешники Марса хватают Кресса и бросают его в тюрьму, отобрав у него фамильный медальон. Выясняется, что отец Кресса, Мигель, был одним из четырёх воинов, победивших злого короля Даоса () и наложивших на того заклятие с помощью 2 медальонов, один из которых Мигель взял себе и подарил Крессу на день рождения.

В тюрьме Кресс встречает девушку по имени Минт Аденейд (), вместе с которой они сбегают из темницы, в чём им помогает погибшая мать Минт, Мерил, также участвовавшая в сражении с Даосом. В доме Торникса Моррисона, ещё одного из четырёх воинов, они вновь встречают Честера. Вслед за Торниксом они отправляются в подземный мавзолей, скрытый в пещере, где рассчитывают застать Марса. Но герои опаздывают: злодей уже освободил Даоса, у которого, как выясняется, имеются свои планы. Он обманывает Марса и убивает его, после чего пытается атаковать команду героев, однако Честер принимает удар на себя. Поскольку противостоять Даосу нет никакой возможности, мистер Моррисон отправляет Кресса и Минт на 100 лет в прошлое, где они смогут получить магическую силу для борьбы с Даосом. В прошлом они встречают Клауса Ф. Лестера () , специалиста по вызову духов, который вместе с героями ввязываются в затеянную авантюру. По пути к ним присоединяется и полуэльф Арчи Клейн (), изначально охваченная духом её подруги — Лиа, погибшей при захвате помощником Даоса Деметрилом деревни Хармел.

Барт, отец Арчи, направляет героев к Дереву Жизни. Там они выясняют, что вся магическая энергия хранится именно в этом дереве. Кресс вспоминает, что во время охоты вместе с Честером он видел Дерево уже не таким цветущим и богатым силой, то есть магия через 100 лет полностью исчезнет. А это значит, что для победы над Даосом надо ещё и спасти это дерево.

Технические особенности 
Tales of Phantasia стала первой игрой для Super Famicom, использующей 48-мегабитный картридж. Ещё одной особенностью игры стало использование голосовых аудиоэффектов.

Музыка 
Авторами саундтрека к игре являются японские композиторы Мотои Сакураба и Синдзи Томура, написавшие также музыку и ко многим последующим играм серии Tales. В игре Сакураба появляется в камео-роли: его изображает пианист в гильдии авантюристов в Альванисте. Вступительную песню к игре «The Dream will not End»  в версиях для PS и PSP исполняет певица Юкари Ёсида.

Аниме 
По мотивам игры в 2004 году было выпущено аниме «Сказания фантазии», состоящее из четырёх эпизодов.

Отзывы 

Оригинальная Super Famicom Tales of Phantasia получила 30 из 40 в журнале Weekly Famitsu.

Примечания

Ссылки 
 Tales of Phantasia в Стране Игр

Компьютерные игры 1995 года
Игры для SNES
Игры для PlayStation
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation Portable
Японские ролевые игры
OVA
P
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, изданные Namco